Aid steht für:
 Aid (Würm), Nebenfluss der Würm in Baden-Württemberg
 Aid (Missouri), Ort im Stoddard County, USA
 Aid (Ohio), Township im Lawrence County (Ohio), USA

Aid ist der Familienname folgender Personen:
 Chalid al-'Aid (* 1969), saudi-arabischer Springreiter
 Matthew Aid (1958–2018), US-amerikanischer Militärhistoriker und Autor
 Heinz Max Aid, Pseudonym des deutschen Verlegers Heinz M. Bleicher (1923–2005)

Aid ist das englische Wort für Hilfe, siehe zum Beispiel in:
 Band Aid
 Farm Aid
 Ferry Aid
 First Aid (Erste Hilfe)
 Irish Northern Aid Committee
 Live Aid
 Simplified Aid for EVA Rescue
 Aids to Scouting

AID als Abkürzung steht für:
 Activation Induced Cytidine Deaminase
 Antibiotika-assoziierte Diarrhoe
 Airsoft Initiative Deutschland
 Agency for International Development (auch US-AID, US-Agentur für internationale Entwicklung)
 Association For India’s Development
 Associazione Italiana Dislessia
 Adaptives Intelligenz Diagnostikum, ein Intelligenztest
 Arbeitsgemeinschaft der Direktoren der Institute für Leibesübungen
 Adventures in Diving, ein Ausbildungs-Programm für Gerätetaucher

AiD als Abkürzung steht für:
 Archäologie in Deutschland
 Integration in Deutschland

aid als Abkürzung steht für:
 aid infodienst (1950 als „Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ gegründet, Sitz in Bonn, 2016 aufgelöst)
 acquirer interchange discount, eine Gebühr für den Kauf z. B. mittels einer Kreditkarte unter Abrechnung mit einer anderen Währung

Siehe auch:

 Aide
 AIDS (Begriffsklärung)
 Eid (Begriffsklärung)

Abkürzung